Jonathan Harris „Jon” Stewart (London, 1989. március 13. –) angol labdarúgókapus.

Források 
Jon Stewart adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1989-ben született személyek
Élő személyek
Angol labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Swindon Town labdarúgói
A Weymouth labdarúgói
A Portsmouth labdarúgói
A Bournemouth labdarúgói
A Burnley labdarúgói
Az Alfreton Town labdarúgói
A Worksop Town labdarúgói